Grove (Lauenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Grove (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Grove (Oxfordshire), een plaats in Engeland
Grove (parochie), in Denemarken
Grove, El Grove of O Grove, een plaats in Spanje
The Grove, openbare golfbaan in Hertfordshire
Grove (hockeyclub), een hockeyclub uit Dundee, Schotland

Personen
Andrew Grove (1936-2016), een Hongaars-Amerikaans zakenman
William Grove (1811-1896), een Brits uitvinder

Zie ook
Grove City (doorverwijspagina)